Селви () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Селви, Бахар (род. 1983) — турецкая актриса.
 Селви, Фрэнк (род. 1932) — американский профессиональный баскетболист.